Przepis techniczny – przepis ustalający wymagania techniczne albo bezpośrednio, albo przez włączenie treści normy, specyfikacji technicznej lub kodeksu postępowania, albo przez powołania się na nie.

Określa on:
 wymagania techniczne które muszą być spełnione przez produkt: wyrób, usługę;
 zasady postępowania podczas realizacji procesu.

Przepisami technicznymi są (między innymi) dyrektywy i zarządzenia Rady Unii Europejskiej.

Przepis techniczny może zawierać postanowienia sformułowane w sposób ogólny lub z podaniem szczegółów technicznych, może powoływać się na uznane reguły techniczne, może zawierać tekst normy włączony dosłownie lub w treści.

Bibliografia 
 PN-EN 45020 Normalizacja i dziedziny związane – Terminologia ogólna.

Zobacz też 
 Polska Norma
 ISO

Normalizacja